Слёйтер () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Слёйтер, Карел Филип (1854—1933) — нидерландский зоолог.
 Слёйтер, Пем (1939—2007) — нидерландская поэтесса.
 Слёйтер, Рамон (род. 1978) — бывший голландский профессиональный теннисист.